Czarny Przechód – przełęcz w Tatrach Zachodnich, w zboczach Doliny Kościeliskiej
 Czarny Przechód – przełęcz w Tatrach Wysokich, w grani głównej